Municipio de Maple puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Maple (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Maple (condado de Ida, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Ida.
 Municipio de Maple (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.
 Municipio de Maple (condado de Cowley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cowley.
 Municipio de Maple (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Maple (condado de Dodge, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Dodge.